Cappella di Sant'Antonio a Buonconvento
Cappella di Sant'Antonio a Pieve Santo Stefano
Cappella di Sant'Antonio a Monte Lattaia a Roccastrada
Cappella di Sant'Antonio a Sassello

Pagine correlate 

 Cappella di Sant'Antonio abate